Akash Antil – lanciatore di dischi indiano
 Seema Antil – lanciatrice di dischi indiana
 Sumit Antil – atleta paralimpico indiano
 Tarsem Antil – produttore e regista indiano